Lefèvre är ett franskt efternamn, som burits av bland andra 

 Alexandre Louis Lefèbvre de Cérisy (1798–1867) fransk entomolog
 
 Antonin Lefèvre-Pontalis (1830–1903), politiker och skriftställare
 Édouard Lefèvre (1839–1894), fransk entomolog
 Eugène Lefèvre-Pontalis(1862–1923), arkeolog
 Fabien Lefèvre (född 1982), fransk kanotist
 Germain Lefèvre-Pontalis (1860–1930), historiker
 Jacques Lefèvre (född 1928), fäktare
 Louis Victor Lefèvre (1810–1878), fransk botanist
 Marius Lefèrve (1875–1958), dansk gymnast
 Robert Lefèvre (1755–1830), fransk konstnär
 Théo Lefèvre (1914–1973), belgisk preminärminister

Se även 
 Lefevre (auktor)
 Lefebvre
 Lefèvre-Pontalis

Franska efternamn